, češki hokejist, * 30. maj 1971, Jihlava, Češkoslovaška.

Šlégr velja za enega najboljših hokejskih branilcev, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom olimpijskega prvaka, svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala. 

Kariero je začel v klubu HC Litvínov v sezoni 1987/88, že od sezone 1992/93 pa je večinoma igral v ligi NHL, za klube Vancouver Canucks, Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins, Atlanta Thrashers, Detroit Red Wings, s katerim je osvojil Stanleyev pokal v sezoni 2001/02, in Boston Bruins. V ligi NHL je skupno odigral 622 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 56 golov in 193 podaj, ter 42 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in štirinajst podaj. Ob konci kariere je ponovno igral za Litvínov.

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na enem svetovnem prvenstvu in enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik bronaste medalje, za češko reprezentanco pa na enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik zlate medalje, in štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate in dveh bronastih medalj.

Leta 2019 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Tudi njegov oče Jiří Bubla je bil hokejist.

Pregled kariere

|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 87/88
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 88/89
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 89/90
|
| 51
| 4
| 15
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 90/91
|
| 47
| 11
| 37
| 48
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 0
| 9
| 9
| +9
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 91/92
|
| 38
| 7
| 21
| 28
|
| 30
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 92/93
|
| 41
| 4
| 22
| 26
| +16
| 109
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| 0
| 4
|-
| Hamilton Canucks
| AHL
| 92/93
|
| 21
| 4
| 14
| 18
| -12
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 93/94
|
| 78
| 5
| 33
| 38
| 0
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 94/95
|
| 11
| 3
| 10
| 13
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 94/95
|
| 19
| 1
| 5
| 6
| 0
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 94/95
|
| 12
| 1
| 5
| 6
| -5
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 95/96
|
| 57
| 4
| 13
| 17
| -1
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 95/96
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 96/97
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 30
| 4
| 14
| 18
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -3
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 97/98
|
| 73
| 5
| 12
| 17
| +10
| 109
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| +3
| 2
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 98/99
|
| 63
| 3
| 20
| 23
| +13
| 86
|
| 13
| 1
| 3
| 4
| +1
| 12
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 99/00
|
| 74
| 11
| 20
| 31
| +20
| 82
|
| 10
| 2
| 3
| 5
| +5
| 19
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 00/01
|
| 42
| 5
| 10
| 15
| -9
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 00/01
|
| 33
| 3
| 16
| 19
| -1
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 01/02
|
| 38
| 3
| 5
| 8
| -21
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 01/02
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +1
| 8
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 02/03
|
| 10
| 2
| 3
| 5
| +7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| +3
| 8
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +1
| 45
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 03/04
|
| 10
| 2
| 5
| 7
| +6
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 03/04
|
| 42
| 4
| 15
| 19
| +5
| 27
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 04/05
|
| 46
| 6
| 23
| 29
| +7
| 135
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -1
| 30
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 05/06
|
| 32
| 5
| 11
| 16
| -2
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 06/07
|
| 41
| 8
| 8
| 16
| -9
| 134
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel/Bienne
| Švicarska 2. liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 12
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 07/08
|
| 45
| 7
| 6
| 13
| +5
| 121
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 0
| 22
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 08/09
|
| 48
| 5
| 26
| 31
| -6
| 98
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 09/10
|
| 11
| 2
| 0
| 2
| 
| 39
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 11/12
|
|
|
|
|
| 
|
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| 
| 6
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 13/14
|
| 28
| 2
| 6
| 8
| -6
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 14/15
|
| 17
| 4
| 1
| 5
| +2
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1164
| bgcolor="#7FFF00" | 138
| bgcolor="#7FFF00" | 401
| bgcolor="#7FFF00" | 539
| bgcolor="#7FFF00" | +42
| bgcolor="#7FFF00" | 1856
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 170
|}

Sklici

Zunanje povezave 

 
 

Rojeni leta 1971
Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Hamilton Canucks
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti EHC Biel
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih